Municipio de Redland hace referencia a varios artículos de lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Redland (condado de Hempstead, Arkansas)
 Municipio de Redland (condado de Cleveland, Arkansas)
 Municipio de Redland (condado de Nevada, Arkansas)